Бакстон () — английская фамилия.

Известные носители:
 Бакстон, Анджела (1934—2020) — британская теннисистка-любительница.
 Бакстон, Байрон (род. 1993) — американский бейсболист.
 Бакстон, Глен (1947—1997) — американский рок-музыкант, гитарист, один из основателей и участник первого состава группы «Alice Cooper».
 Бакстон, Джедедайя (1707—1772) — англичанин, прославившийся благодаря своим способностям феноменального счётчика.
 Бакстон, Джон Болдуин (1802—1879) — английский актёр и драматический писатель.
 Бакстон, Леонард Хэлфорд Дадли (1889—1939) — британский антрополог.
 Бакстон, Ричард — британский эллинист, специалист по древнегреческой мифологии и литературе.
 Бакстон, Сара (род. 1965) — американская актриса кино и телевидения, известная по своим многочисленным ролям злодеек.
 Бакстон, Томас Фовелль (; 1786—1845) — английский политик, филантроп и государственный деятель.
 См. также 
 Бакстон (значения) — другие значения.

 Примечания